Fly Point heißen folgende Landspitzen in Australien:
Fly Point (New South Wales)
Fly Point (Western Australia)